Магомед Базаевич Султанахмедов (род. 11 мая 1984, Гудермес, СССР) — российский спортсмен, лакец по национальности. Чемпион мира по универсальному каратэ, чемпион мира по кик-джитсу, чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и мира по муай-тай, победитель командного чемпионата России по версии «M-1».

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align="center"|18-6
| Сергей Романов 
|Единоглассное решение судей
|M-1 Challenge 75 Shlemenko vs. Bradley 
|align="center"|03 марта 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|18-5
| Тайсон Джеффрис 
|Нокаут
|M-1 Challenge 24 Damkovsky vs. Figueroa
|align="center"|25 марта 2011
|align="center"|2
|align="center"|3:07
|Норфолк, Виргиния, США
||Бой за титул чемпиона мира в среднем весе
|-
|Победа
|align="center"|17-5
| Плинио Крус 
|Технический нокаут
|M-1 Challenge 23 Guram vs. Grishin
|align="center"|05 марта 2011
|align="center"|2
|align="center"|1:13
|Москва, Россия
|-
|Поражение
|align="center"|16-5
| Рафал Мокс
|Болевой на ногу
|M-1 Challenge 22 Narkun vs. Vasilevsky
|align="center"|10 декабря 2010
|align="center"|1
|align="center"|0:17
|Москва, Россия
||Бой за титул чемпиона мира в среднем весе
|-
|Победа
|align="center"|16-4
| Алексей Беляев
|Технический нокаут
|M-1 Selection 2010 Europe Finals 
|align="center"|22 июля 2010
|align="center"|2
|align="center"|0:23
|Москва, Россия
||Финал чемпионата Восточной Европы
|-
|Победа
|align="center"|15-4
| Дибир Загиров
|Нокаут
|M-1 Selection 2010 Eastern Europe Round 3
|align="center"|28 мая 2010
|align="center"|1
|align="center"|4:50
|Киев, Украина
||полуфинал чемпионата Восточной Европы
|-
|Победа
|align="center"|14-4
| Павел Кущ
|Нокаут
|M-1 Selection 2010 Eastern Europe Round 1
|align="center"|26 февраля 2010
|align="center"|3
|align="center"|0:56
|Санкт-Петербург, Россия
||четвертьфинал чемпионата Восточной Европы
|-
|Победа
|align="center"|13-4
| Дмитрий Самойлов
|Технический нокаут
|M-1 Challenge 20 — 2009 Finals
|align="center"|03 декабря 2009
|align="center"|2
|align="center"|4:25
|Санкт-Петербург, Россия
||финал командного чемпионата России
|-
|Победа
|align="center"|12-4
| Адбурахман Нурмагомедов
|Нокаут
|M-1 Challenge 2009 Selections 9
|align="center"|03 ноября 2009
|align="center"|1
|align="center"|2:49
|Санкт-Петербург, Россия
||9-й этап командного чемпионата России
|-
|Победа
|align="center"|11-4
| Руслан Хасханов
|Раздельное решение судей
|M-1 Challenge 2009 Selections 6
|align="center"|05 сентября 2009
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Махачкала, Дагестан, Россия
||6-й этап командного чемпионата России
|-
|Победа
|align="center"|10-4
| Сергей Баль
|Технический нокаут
|M-1 Challenge 2009 Selections 5
|align="center"|22 июля 2009
|align="center"|2
|align="center"|2:42
|Санкт-Петербург, Россия
||5-й этап командного чемпионата России
|-
|Поражение
|align="center"|9-4
| Артур Гусейнов
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 2009 Selections 1
|align="center"|13 марта 2009
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
||1-й этап командного чемпионата России
|-
|Победа
|align="center"|9-3
| Бруно Карвалью 
|Раздельное решение судей
|IAFC — Russia vs. the World
|align="center"|29 ноября 2008
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Новосибирск, Россия
|-
|Поражение
|align="center"|8-3
| Зелг Галешич
|Болевой на руку
|DREAM 2 MW GP 2008 Opening Round
|align="center"|29 апреля 2008
|align="center"|1
|align="center"|1:40
|Сайтама, Япония
|1/8 финала чемпионата мира
|-
|Победа
|align="center"|8-2
| Виктор Немков
|Технический нокаут
|PMFC 2 - Profi Mix Fight Championship
|align="center"|22 февраля 2008
|align="center"|1 
|align="center"|N/A
|Нижний Новгород, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|7-2
| Абдулатип Абдулатипов 
|Нокаут
|PMFC 2 - Profi Mix Fight Championship
|align="center"|22 февраля 2008
|align="center"|1
|align="center"|N/A
|Нижний Новгород, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|6-2
| Юн Су Ли 
|Технический нокаут
|K-1 HERO’s 2007 in Korea
|align="center"|28 октября 2007
|align="center"|1
|align="center"|3:33
|Сеул, Корея
|
|-
|Поражение
|align="center"|5-2
| Алексей Олейник
|Удушающий прием
|IAFC Cup Of Russia in Professional Pankration
|align="center"|14 апреля 2006
|align="center"|1
|align="center"|0:35
|Новосибирск, Россия
||полуфинал Кубка России
|-
|Победа
|align="center"|5-1
| Йозеб Ахалкаци 
|Нокаут
|IAFC Cup Of Russia in Professional Pankration 
|align="center"|14 апреля 2006
|align="center"|1
|align="center"|2:33
|Новосибирск, Россия
||четвертьфинал Кубка России
|-
|Победа
|align="center"|4-1
| Андрей Андреев
|Единогласное решение судей
|WSFC 13 Spirit Of Siama
|align="center"|03 апреля 2005
|align="center"|5
|align="center"|3:00
|Нефтеюганск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
| Владимир Юшко
|Единогласное решение судей
|WSFC 10
|align="center"|24 сентября 2004
|align="center"|5
|align="center"|3:00
|Нефтеюганск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|2-1
| Азат Аскеров
|Единогласное решение судей
|WSFC 9
|align="center"|26 июня 2004
|align="center"|5
|align="center"|3:00
|Нефтеюганск, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|1-1
| Александр Шлеменко
|Единогласное решение судей
|IAFC Stage Of Russia Cup 4
|align="center"|29 апреля 2004
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Самара, Россия
||4-й этап Кубка России
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Али Мамаев
|Единогласное решение судей
|Dagestan International Mix-Fight
|align="center"|20 апреля 2003
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Махачкала, Россия
|
|-
|}

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы M-1